Лемешовка — название населённых пунктов:

Россия 
 Лемешовка — село в Севском районе Брянской области.
 Лемешовка — посёлок в Трубчевском районе Брянской области.

Украина 
 Лемешовка — село в Яготинском районе Киевской области.
 Лемешовка — село в Городнянском районе Черниговской области.

См. также 
 Лемешевка